Татарин Дейв — канадський хокеїст, що грав на позиції воротаря.
 Татарин Трифон Дементійович (1886 — ? після 1938) — український громадський діяч, публіцист. Жертва російського окупаційного режиму.
 Татарин Ярослав Іванович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Примітки 

Українські прізвища